Ion:

 ION — платформа для создания сверхкомпактных ПК от компании NVIDIA.
 Ion (менеджер окон) — фреймовый оконный менеджер для UNIX-подобных операционных систем.
 Ion (игра) — разрабатываемая многопользовательская компьютерная игра.
 ION — база данных наименований организмов на сайте Index to Organism Names.

См. также 

 Ион (значения)